B13 (Jamaica) - weg op Jamaica
 Bundesstraße 13 of B13 - weg in Duitsland
 Verkeersbord B13 - Zie Verkeersborden in België - Serie B: Voorrangsborden

 Orootzuur - vroeger vitamine B13 genoemd
 Banlieue 13 of B13 - Franstalige actiefilm